Сотин — фамилия и топоним.

Топоним 
 Сотин — хорватский населённый пункт в составе города Вуковар.
 Сотин — название древнеегипетского города Бубастис в апокрифическом евангелии Псевдо-Матфея.

Фамилия 
 Сотина, Зинаида Владимировна (род. 1947) — советская и российская художница.

См. также 
 (54963) Sotin — астероид главного пояса, названный в честь Кристофа Сотена.
 Сотино
 Зотин, Ханс (Hans Sotin, род. 1939) — немецкий оперный певец (бас).
 Сотен, Кристоф (Christophe Sotin, род. 1958) — французский геофизик.